Franciaország
Roussines, település Charente megyében
Roussines, település Indre megyében